8043 Fukuhara – asteroide della fascia principale

Persone 

 Ai Fukuhara – tennistavolista giapponese
 Karen Fukuhara – attrice statunitense
 Miho Fukuhara – cantante giapponese
 Reizō Fukuhara – calciatore giapponese